Пистоль:
 Писто́ль, писто́ля, пистоле́т, с чешского от пищаль — одноручное ружьецо; короткое огневое оружие, коим владеют одною рукою.
 Пистоль — название во Франции испанской золотой монеты достоинством в два эскудо.

См. также 
 Пистоле́тник
 Писто́н